Salet steht für
 Römischer Gutshof Salet in Jona-Wagen, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Salet (Anhée), zur Gemeinde Anhée gehörendes Dorf, Provinz Namur, Belgien
 Saletalm, Alm am Königssee, Bayern, Deutschland
 Salet, alternative Bezeichnung für Schaller (Helm), einen mittelalterlichen Helmtypus

Siehe auch:
 Sallet